Старые Копки — название нескольких населённых пунктов:
 Старые Копки — деревня в Кизнерском районе Удмуртской Республики.
 Старые Копки — деревня в Селтинском районе Удмуртской Республики.